A Fußball-Bundesliga 2007-08 a 45. szezonja a Fußball-Bundesligának, a német labdarúgó liga első osztályának. 2007. augusztus 10-én kezdődött el, és 2008. május 17-én ért véget.

A Borussia Mönchengladbach, az FSV Mainz 05 és az Alemannia Aachen kiesett az előző szezonban. A Karlsruher SC, a Hansa Rostock és az MSV Duisburg került fel a Bundesliga 2-ből.

A Bayern München megszerezte 21. bajnoki címét, amit 2008. május 4-én biztosított be a Wolfsburg ennen elért 0–0-s döntetlennel.

Csapatok

Tabella 
Utolsó frissítés: 2008. május 17.

<div id="Hertha">1A Hertha BSC a 2008-2009-es UEFA-kupán mint a legsportszerűbb német csapat vehetett részt.
<div id="Dortmund">2A Borussia Dortmund a német kupa döntőseként kvalifikálta magát a 2008-2009-es UEFA-kupára.

Kereszttáblázat

Játékvezetők

Statisztikák

Góllövőlista 

Forrás: Kicker.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2008. május 17.

Legtöbb gólpassz 

Forrás: Kicker.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2008. május 17.

Díjak 

A hónap játékosa

 Forrás: http://www.fussballer-des-monats.de 

Kapott gól nélküli mérkőzések

 Forrás: sport1.de

A bajnok csapat és az év játékosa

Lásd még 
 Premiere Ligapokal 2007
 DFB-Pokal 2007-08

További információk 
 A DFB hivatalos honlapja 
 Kicker.de 
 A Bundesliga hivatalos honlapja 
 A Bundesliga hivatalos honlapja

Források 

Német 1
Német labdarúgó-bajnokságok